Yellow Cup 1979 steht für folgende Handballturniere:

 Yellow Cup Januar 1979, 7. Yellow Cup
 Yellow Cup Dezember 1979, 8. Yellow Cup